Едикт за толерантност е правителствен указ (едикт), който гарантира толерантността към религиозните малцинства.

Едиктите за толерантност в историята често са били краткотрайни и с времето са били отменяни официално или тихомълком. Терминът има своите корени в латинската дума tolerare – „търпя“ или „понасям“ (вж. също толерантност).

В историята 
 538 г. пр. н. е. – Едикт на Кир - позволява на израелците да се върнат у дома от изгнание във Вавилон.
 30.04.311 г. – Галериев едикт за толерантност – християнството се превръща в толерирана религия.
 13.06.313 г. – Миланското споразумение (погрешно често се нарича Милански едикт за толерантност) – свобода на вярата за всички религии.
 13.01.1568 г. - Тордиски едикт, Трансилвания – равенство на всички християнски учения, по-специално на католиците, лутеранците, реформираните и унитарианците
 1573 г. – Едиктът на толерантността на Варшавската конфедерация осигурява освен религиозна свобода за вероизповеданията на малцинствата, пълни граждански права и политическо равенство с католиците.
 1593 г. – Costituzione Livornina гарантира свобода на вярата в тосканския град Ливорно.
 13.04.1598 г. – Нантски едикт – толерантност на хугенотите (отменен на 18.10.1685 г.).
 1649 г. – закон за толерантност в Мериленд, САЩ.
 16.09.1664 г. – Едикт за толерантност в курфюрство Бранденбург – толерантност към протестантските деноминации помежду си.
 29.10.1685 г. – Потсдамски едикт – приемане на (реформираните) хугеноти в лутеранска Прусия.
 1689 г. – закон за толерантност (toleration act), английският крал разрешава на дисентерите собствени богослужения
 1692 г. – Китайският император Канси разрешава мисионирането на йезуитите в Китай.
 29.03.1712 г. – Едикт за толерантност от граф Ернст Казимир в Бюдинген. Той гарантира „пълна свобода на съвестта“ и в замяна изисква „да се държат по граждански начин срещу властите и поданиците както е благоприлично, морално и християнски прието в техните домове“. Истинската цел е била да се противодейства на намаляването на населението, причинено от война и чума.
 17.06.1773 г. – Едикт за толерантност от Екатерина II в отговор на вътрешни конфликти с мюсюлманските татари. В едикта за толерантност тя обещава да толерира всички вероизповедания в Руската империя, с изключение на големия брой евреи, които са били нейни поданици от първото разделение на Полша.
 13.10.1781 г. – патент за толерантност на Йозеф II – Толерантност към малцинства, преследвани преди това в Австрия.
 1784 г. – Едикт за толерантност от курфюрст Клеменс Венцеслаус Саксонски – Толерантност към протестантите в Курфюрство Трир.
 29.11.1787 г. – Луи XVI приема Версайския едикт в полза на хугенотите.
 11.03.1812 г. – Фридрих Вилхелм III от Прусия разширява правата на евреите, които вече са натурализирани в старите пруски части на страната чрез Пруския еврейски едикт.
 30.03.1847 г. – Едикт за толерантност от крал Фридрих Вилхелм IV от Прусия  – наред с други неща е разрешено на невярващи прекратяването на членството им в църквата.

Бележки 

Религия и право
Политическа история
Политическа философия
Толерантност